Anblasen steht für:
 Tonerzeugung bei Blasinstrumenten, siehe Blasinstrument #Technik beim Spielen von Blasinstrumenten (Anblasen)
 Entfachen eines Hochofens, siehe Hochofen #Anblasen
 das Anblasen eines Treibens, siehe Jagd #Gesellschaftsjagd
 Jemand zurechtweisen, siehe Schelte
 Teilentleerung der U-Boot-Zellen, siehe Ausblasen
 zu Beginn sexueller Handlungen das Glied des Mannes in den Mund nehmen, bis es erigiert ist, siehe Fluffer